Lilla Djupasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Djupasjön (Örby socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (5,24 ha)
Lilla Djupasjön (Östra Frölunda socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,

Se även
Lilla Djupsjön
Djupasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn